Penafiel steht für:

 Penafiel, Stadt in Portugal
 Penafiel (Freguesia), Gemeinde in Portugal
 Peñafiel, Stadt in Spanien
 António José da Serra Gomes, Marquês de Penafiel, portugiesischer Diplomat